Weisheit steht für:

 Weisheit im Sinne von geistiger Reife und Lebenserfahrung 

Weisheit ist der Familienname folgender Personen:
 Geschwister Weisheit, hochseilartistische Künstlerfamilie aus Siebleben, Thüringen

 Franz Xaver Weisheit (1874–1897), deutscher Tiermaler und Plakatkünstler
 Hans Weisheit (1901–1954), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Matthias Weisheit (1945–2004) deutscher Politiker

Siehe auch
 Weisheitsliteratur (biblisch)
 Buch der Weisheit (Weisheit Salomos)
 Haus der Weisheit (Dar al-'Ilm – Begriffsklärung)